Soportújar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Soportújar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Soportújar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar